2 miejscowości w Polsce: 
 Chlewice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Moskorzew 
 Chlewice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Boleszkowice